een rekenkundig begrip: de teller van een breuk;
 een ouderwets woord voor bord;
 een persoon die iets telt of wiens beroep het is iets te tellen;
 het schijfje aan de onderkant van verscheidene wandelstokken: de teller;
 een apparaat dat iets telt:
 dagteller;
 geigerteller;
 stappenteller;
 toerenteller;

Teller kan ook verwijzen naar geografische plaatsen:
 een plaats in Alaska: Teller (Alaska);
 een county in de staat Colorado: Teller County;

Teller kan ook verwijzen naar personen:
 Edward Teller, Amerikaans natuurkundige;
 Miles Teller, Amerikaans acteur;
 Teller (goochelaar), een helft van het duo Penn & Teller